Śródmieście – centralna część miasta.

Integralne części miast w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17
 Śródmieście – dzielnica miasta Warszawa
 Śródmieście – część miasta Biała Podlaska
 Śródmieście – część miasta Gdynia
 Środmieście – część miasta Gorlice
 Środmieście – część miasta Grybów
 Środmieście – część miasta Hrubieszów
 Śródmieście – część miasta Lublin
 Śródmieście – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Śródmieście
 Środmieście – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Śródmieście
 Środmieście – część miasta Ostrów Lubelski
 Śródmieście – część miasta Radom
 Śródmieście – część miasta Sanok
 Środmieście – część miasta Tomaszów Lubelski
 Śródmieście – część miasta Wałbrzych
 Środmieście – część miasta Warszawa, w dzielnicy Śródmieście
 Środmieście – część miasta Włodawa
 Śródmieście – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Śródmieście

 Nie ujęte w TERYT

Inne 
 Śródmieście w Kownie

Zobacz też 
 Osiedle Śródmieście

Dzielnice i osiedla polskich miast